Back on the Streets (single), een single van Hawkwind uit 1977
 Back on the Streets (Gary Moore), een muziekalbum van Gary Moore uit 1978
 Back on the Streets (Tower of Power), een muziekalbum van Tower of Power uit 1979
 Back on the Streets (Donnie Iris), een muziekalbum van Donnie Iris uit 1980